Лас Лаборситас има више значења:

 Лас Лаборситас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Лаборситас, РС (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику